Ensanche de Santander puede referirse a varios ensanches realizados en Santander (Cantabria, España) o proyectados para esta ciudad:

 Primer ensanche de Santander, Ensanche del Este o Nueva Población: proyectos construidos de 1765 y 1788 para Santander (España).
 Ensanche de Bigarrías: para Santander (España).
 Ensanche de Maliaño: proyecto construido en el siglo XIX para Santander (España).
 Plan General de Ensanche Noroeste y Este para Santander o del Sardinero: plan de ensanche premiado, concluido en 1910 por Valentín R. Lavín Casalís para Santander (España).
 '''Ensanche de El Sardinero.